Jean Rigaud (?-1323), ecclésiastique et prélat français ;
 Jean-Baptiste Rigaud (1720-?), dessinateur et graveur français ;
 Jean Rigaud (1912-1999), peintre de marine français ;
 Jean Rigaud (1924-2005), écrivain et photographe français ;
 Jean Rigaud (1925-2008), personnalité politique française.